

Combustible 
 Fuel oil, terme anglais désignant le fioul en français, un combustible dérivé du pétrole ;

Musique

Chanson 

 Fuel est une chanson du groupe Metallica.

Label 

 Fuel 2000 est un label musical américain, spécialisé notamment en réédition d'album de Jazz.

Jeu vidéo 

 Fuel est un jeu vidéo de course développé par Asobo Studio et édité par Codemasters en 2009.